Copa Bionaire 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в колумбийском городе Кали, являясь первым крупным турниром в сезоне на грунте.

Соревнования проводились 6 — 12 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марина Эракович (№ 56 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Александра Дулгеру выигрывает свой 1й титул в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях федерации.
 Мэнди Минелла уступает свой 1й финал в сезоне и 7й за карьеру на соревнованиях федерации.

Парный разряд

Факты 
 Карин Кнапп выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру на соревнованиях федерации.
 Мэнди Минелла выигрывает свой 1й титул в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Copa Bionaire
 Цикл женских турниров ITF 2012
 Портал: Теннис

Колумбия
Теннис
Февраль 2012 года
2012